

Крукувка — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Крукувка — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Крукувка — село в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства